Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 2008 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v . Potekala je 22. junija 2008.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008